Jméno a příjmení Stephen Baker nese více známých osobností:

 Stephen L. Baker (* 1955) – americký novinář a spisovatel
 Stephen Baker (etolog) (1921–2004) – anglický etolog a humorista rakouského původu

Související články 
 Baker – příjmení